Кабанелаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Кабанелаш (Віла-Верде) — парафія.
 Кабанелаш (Мірандела) — парафія.